

Безводне — село, Гродненська область, Зельвенський район
 Безводне — село, Мінська область, Вілейський район

Безводне — село, Ардатовський район, Мордовія
 Безводне — присілок, Юр'янський район, Кіровська область

Безводне — село, Вінницька область, Ямпільський район
 Безводне — село, Миколаївська область, Миколаївський район
 Безводне — село, Херсонська область, Бериславський район (до 2020 року — Великоолександрівський район)